Белокриничье:

 Белокриничье (метеорит) — метеорит.
 Белокриничье (село) — село в Шепетовском районе Хмельницкой области Украины.